Холандија је учествовала на 24. Европском првенству у атлетици на отвореном 2018. одржаном у Берлину, (Немачка), од 6. до 12. августа 2018. године. Ово је било двадесет четврто европско првенство на отвореном Холандије, односно учествовала је на свим првенствима до данас. Репрезентацију Холандије представљало је 43 спортиста (20 мушкараца и 23 жене) који су се такмичили у 31 дисциплини (16 мушких и 15 женских).

На овом првенству Холандија је била 12. по броју освојених медаља са 8 медаља (1 златна, 3 сребрне и 4 бронзане). Интересантно је да су све медаље освојиле жене. Поред освојених медаља остварени су и следећи резултати: оборена су два национална рекорда, један за млађе сениоре, седам личних рекорда и остварено је 13 најбоља лична резултата сезоне. У табели успешности према броју и пласману такмичара који су учествовали у финалним такмичењима (првих 8 такмичара) Холандија је са 14 учесника у финалу заузела 9. место са 77,50 бодом.

Учесници 

 Мушкарци:
 Чуранди Мартина — 100 м, 200 м, 4 x 100 м
 Хенсли Паулина — 100 м, 4 x 100 м
 Кристофер Гарија — 100 м, 4 x 100 м
 Јорис ван Гол — 100 м
 Соломон Бокари — 200 м
 Тајмир Бурнет — 200 м, 4 x 100 м
 Лимарвин Боневасија — 400 м, 4 x 400 м
 Бењамин Рајнер де Хан — 5.000 м, 10.000 м
 Abdi Nageeye — Маратон
 Кун Смет — 110 м препоне
 Ник Смидт — 400 м препоне, 4 x 400 м
 Ноах Схуте — 3.000 м препреке
 Тони ван Дипен — 4 x 400 м
 Рамсеи Ангела — 4 x 400 м
 Douwe Amels — Скок увис
 Рутгер Копелар — Скок мотком
 Ерик Каде — Бацање диска
 Данзел Коменентиа — Бацање кладива
 Елко Синтниколас — Десетобој
 Питер Браун — Десетобој

 Жене
 Дафне Схиперс — 100 м, 200 м, 4 x 100 м
 Јамиле Самуел — 100 м, 4 x 100 м
 Наоми Седнеј — 100 м, 200 м, 4 x 100 м
 Марије ван Хуненстајн — 100 м, 4 x 100 м
 Лисане де Вите — 400 м
 Мадиа Хафор — 400 м
 Лаура Де Вите — 400 м
 Сане Волтерс-Верстеген — 800 м
 Сифан Хасан — 5.000 м
 Сузан Кујкен — 5.000 м, 10.000 м
 Морин Костер — 5.000 м
 Јип Вастенбург — 10.000 м
 Рут ван дер Мејден — Маратон
 Андреја Делстра — Маратон
 Надин Висер — 100 м препоне
 Ефје Бонс — 100 м препоне
 Ана Сјоукје Руниа — 400 м препоне
 Ирене ван дер Рајкен — 3.000 м препреке
 Фемке Плуим — Скок мотком
 Мелиса Букелман — Бацање кугле
 Корин Нугтер — Бацање диска
 Јоринде ван Клинкен — Бацање диска
 Анаук Ветера — Седмобој

Освајачи медаља (8)

Злато (1) 
 Сифан Хасан — 5.000 м

Сребро (3) 
 Дафне Схиперс — 200 м
 Сузан Круминс — 10.000 м
 Дафне Схиперс, Марије ван Хуненстајн,   Јамиле Самуел, Наоми Седнеј — 4х100 м

Бронза (4) 
 Кристофер Гарија, Чуранди Мартина,   Хенсли Паулина, Тајмир Бурнет — 4х100 м
 Дафне Схиперс — 100 м
 Јамиле Самуел — 200 м
 Лисане де Вите — 400 м

Резултати

Мушкарци 

 ''Такмичари у штафетама означени бројем учествовали су и у појединачним дисциплинама.

Десетобој

Жене

Седмобој

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати ЕП 2018.
 Комплетни резултати ЕП 2018. на сајту ЕАА

Земље учеснице на Европском првенству у атлетици на отвореном 2018.
Холандија на Европском првенству у атлетици на отвореном